Il singolare  dell'Istanbul Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Agnieszka Radwańska era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Vera Duševina ha battuto in finale 6–0, 6–1 Lucie Hradecká.

Teste di serie

  Vera Zvonarëva (primo turno)
  Patty Schnyder (primo turno)
  Anabel Medina Garrigues (quarti)
  Aravane Rezaï (secondo turno)

 Vera Duševina (campionessa)
 Jaroslava Švedova (ritirata)
 Ol'ga Govorcova (quarti)
 Lucie Hradecká (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Istanbul Cup 2009